Wächtler ist ein deutscher Familienname aus der Kategorie der Berufsnamen. Er bezeichnet den Wachtelfänger und ist vor allem in Sachsen beheimatet. 

Es ist der Familienname folgender Personen:
 Christfried Wächtler (1652–1732), deutscher Jurist und Polyhistor
 Dieter Wächtler (* 1939), deutscher Fräser und früherer Volkskammerabgeordneter 
 Eberhard Wächtler (1929–2010), deutscher Wirtschaftshistoriker
 Elfriede Lohse-Wächtler (1899–1940), deutsche Malerin
 Fritz Wächtler (1891–1945) NSDAP-Gauleiter der Bayerischen Ostmark
 Ferdinand Friedrich Wächtler (1692–1762), fränkischer Gold- und Silberschmiedekünstler
 Jacob Wächtler (1638–1702), deutscher lutherischer Theologe
 Klaus Wächtler (1938–2017), deutscher Biologe
 Leopold Wächtler (1896–1988), deutscher Grafiker
 Ludwig Wächtler (1842–1916), österreichischer Architekt
 Maria Wächtler (* 1981),  deutsche Chemikerin und Hochschullehrerin
 Roland Wächtler, alias Roland W. (1941–2009), deutscher Schlagersänger